Die Fußball-Amateurliga Saarland 1969/70 war die 19. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der VfB Theley, der auch die Regionalliga-Aufstiegsrunde erfolgreich beendete und aufsteigen durfte. Rot-Weiß Hasborn und die Amateure von Borussia Neunkirchen mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1970/71 kamen der FV Diefflen und die Amateure vom FC Homburg als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie der SC Friedrichsthal als Absteiger aus der Regionalliga Südwest.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1969/70 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1969/70
1969